Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „35”.

Wojska Polskiego
 35 Pułk Piechoty (1918–1939)
 35 Pułk Piechoty (1944–1956)

Austro-węgierskie
 Czeski Pułk Piechoty Nr 35 (1733–1918)
 35 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1898–1917) → Pułk Strzelców Nr 35

Niemiecki
 35 Pułk Fizylierów im. Księcia Pruskiego Henryka (1 Brandenburski) (1815–1918)

Rosyjski
 35 Briański Pułk Piechoty (35-й пехотный Брянский генерал-адъютанта князя Горчакова полк)